Moški slalom na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2015 je potekal 15. februarja 2015.

Rezultati

Reference

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2015